ЕАМ:
 EAM —  теорія «модель зануреного атома» ()
 EAM — організація Національно-визвольний фронт Греції ()

Акроніми